The Pointing Finger (1919)
 The Pointing Finger (1922)
 The Pointing Finger (1933)